Аттила может означать:
 Аттила — вождь гуннов.
 Аттила — венгерский военный мундир.

Кинематограф 
 «Аттила» — фильм 1918 года.
 «Аттила» — фильм 2013 года.
 «Аттила» — фильм, реж. Пьетро Франчиши 1954 года.
 «Аттила-завоеватель» — американский исторический мини-сериал о нашествии гуннов в Европу.

Литература 
 «Аттила» —  трагедия в стихах Пьера Корнеля.

Музыка 
 «Аттила» — опера Джузеппе Верди.
 Attila — студийный альбом певицы Мины.
 Attila — американская метал-группа.

Спорт

Персоналии 
 Аттила Дорн — псевдоним солиста группы Powerwolf.

См. также 
 Аттилы

